Strada statale 70 – strada statale polacca
 Strada statale 70 della Consuma